Робърт Петибоун Джуниър, по-познат като Шеп Петибоун, е продуцент на звукозаписи, автор на ремикси и песни, клубен диджей.

Една от най-ранните му изяви е работата на Шеп за нюйоркските диско и денс радиостанции WRKS 98.7 „Kiss“ FM и по-късно като автор на ремикси и продуцент за диско лейбъла Salsoul Records. Талантът му на духовит музикант с умения и дарба е шансът за Шеп да работи с имена като Мадона и Джордж Майкъл в края на 1980-те, когато те са на върха на популярността им. Смята се, че той има ключова роля в развитието на ранната ъндърграунд хаус култура, като спомага за пренасянето на това течение до върховете на славата посредством хибридно звучене (за жалост на пуристите, които предпочитат стандартните диско денс и R&B). Имайки предвид че Шеп е съвременник на много други (такива като François Kevorkian и Артър Бейкър), той със сигурност е сред най-известните DJ и продуценти, свързал със своеобразен мост епохите на диско музиката и на хаус музиката в родовото понятие за танцувална музика.

Принос към ремикси 
 Афтършок – She Loves Me, She Loves Me Not (1990)
 Африка Бамбаатаа & Дъ Джаз 5 – Jazzy Sensation (1982)
 Алиша – All The Night (1985)
 Алиша – Baby Talk (1985)
 Алиша – Boys Will Be Boys (1985)
 Алиша – One Little Lie (1985)
 Алиша – Stargazing (1986)
 Алиша – Too Turned On (1985)
 Алисън Уилямс – Yes We Can (1986)
 Арнис Лав – Date With The Rain (1985)
 Аполо Смайл – Dune Buggy (1991)
 Аркадия – Say The Word (1985)
 Арт ъф Нойз – Beat Box (1984)
 Аурра – Baby Love (1982)
 Аурра – Checking You Out (1982)
 Аурра – Such A Feeling (1982)
 Дъ Би 52 – Summer of Love (1986)
 Дъ Би 52 – The Girl From Ipanema Goes to Greenland (1986)
 Бананарама – Preacher Man (1991)
 Барбара Фаулър – Kockin' On My Door (1985)
 Барон – Shake It Up (´Til Ya Drop) (1985)
 Би Джийс – You Win Again (1988)
 Белинда Карлайл – Heaven Is a Place on Earth (1988)
 Белинда Карлайл – I Get Weak (1988)
 Дъ Бел Старс – World Domination (1986)
 Бети Бу – Doin' The Do (1990)
 Бети Бу – Where Are You Baby (1990)
 Бианка – My Emotions (1989)
 Боби О и Банана Репъблик – Somebody (1985)
 Буги Бокс Хай – Nervous (1989)
 Бойс Донт Край – Cities On Fire (1986)
 Брос – Drop the Boy (1988)
 Брос – I Owe You Nothing (1988)
Брекфаст Клъб – Express Away To Your Heart (1988)
 Брекфаст Клъб – Never Be The Same (1987)
 Бруклин, Бронкс и Куин Бенд – Dreamer (1987)
 Кандидо – Jingo (1983)
 Карл Бийн – I Was Born This Way (1986)
 Каръл Джани – Touch And Go Lover (1984)
 Каръл Уилямс – No One Can Do It (Like You) (1981)
 Казанова – Eye Contact (1983)
 Кати Денис – Just Another Dream (1989)
 Кати Денис – Touch Me (All Night Long) (1991)
 Кати Денис – Everybody Move (1991)
 Кати Денис – You Lied To Me (1992)
 Кат Милър – Ready Or Not (1985)
 Си Си Дива – I'll Always Follow Me (1988)
 Шери – So Pure (1983)
 Шери – Working Girl (1983)
 Клер енд Лав Ексчейндж Хикс – Push (In The Bush) (1985)
 Клаудия Бари – Down On Couting (1986)
 Калърс – Am I Gonna Be The One (1983)
 Communards – Never Can Say Goodbye (1987)
 Conquest -Give It To Me (If You Don't Mind) (1982)
 Синди Лопър – Change of Heart (1986)
 Синси Лопър – What's Going On (1987)
 Дарил Хол – Foolish Pride (1986)
 Дейвид Боуи – Day-In Day-Out (1987)
 Дейвид Боуи – Never Let Me Down (1987)
 Дейвид Есекс – Rock On (1989)
 Дейвид Макферсън – You Can't Stop (1982)
 Деби Гибсън – Electric Youth (1989)
 Деби Хари – Heart of Glass (solo version, re-recorded) (1988)
 Депеш Мод — Behind the Wheel (1987)
 Даяна Рос – Paradise (1989)
 Даяна Рос – Shock Waves (1987)
 Дона Джарафа – Let Me Be Your Fantasy (1985)
 Ди-Трейн – Keep On (1983)
 Ди-Трейн – You're The One For Me (1982)
 Дюран Дюран – I Don't Want Your Love (1988)
 Дюран Дюран – All She Wants Is (1988)
 Дъсти Спрингфийлд – In Private (1989)
 Дъсти Спрингфийлд – Reputation (1989)
 Елинор – Adventure (1986)
 Елтън Джон – I Don't Wanna Go On With You Like That (1988)
 Елтън Джон – Healing Hands (1989)
 Емпрес – Dyin' To Be Dancin' (1982)
 Ирейжър – Chains of Love (1988)
 Ирейжър – Blue Savannah (1989)
 Фалко – Do It Again (1988)
 Фърст Чойс – Let No Man Put Asunder (1983)
 Фърст Чойс – Dr. Love (1983)
 Файв Стар – Are You Man Enough (1987)
 Файв Стар – Rain of Shine (1986)
 Файв Стар – The Slightest Touch (1987)
 Файв Стар – Somewhere Somebody (1987)
 Файв Стар – Treat Me Like a Lady (1990)
 Файв Стар – Find the Time (1986)
 Файв Стар – If I Say Yes(1986)
 Дъ Флиртс – You & Me (1985)
 Дъ Флиртс – New Toy (1986)
 Фор ин Лиджън – Party In My Pants (1984)
 Фокс дъ Фокс – Precious Little Diamond (1984)
 Франс Джоли – Does He Dance (1985)
 Франс Джоли – Gonna Get Over You (1982)
 Франс Джоли – I Wanna Take A Chance On Love (1982)
 Гейл Адамс – Love Fever (1982)
 Джордж Бенсън – Twice the love (1988)
 Джордж Майкъл – Hard Day (1987)
 Глория Гейнър – I Will Survive (1990)
 Хауърд Хюет – Stay (1986)
 Хюи Луис и Дъ Нюс – Hip To Be Square (1986)
 Информейшън Сосайети – Walking Away (1988)
 Инър Лайф – I Like It Like That (1982)
 Инър Лайф – Moment Of My Life (1982)
 Инстант Фънк – (Just Because) You'll Be Mine (1986)
 Джаки Греъм – From Now On (1989)
 Джаки Греъм – The Better Part Of Me (1989)
 Дъ Джемърс – And You Know That (1982)
 Дъ Джемърс – Be Mine Tonight (1982)
 Дъ Джемърс – Let's B-B Break (1984)
 Джейн Чайлд – Don't' Wanna Fall In Love (1989)
 Джанет Джаксън – The Pleasure Principle (1987)
 Джанет Джаксън – Alright (featuring Heavy D of Heavy D & the Boyz)(1990)
 Джанет Джаксън – State of the World (1991)
 Джанет Джаксън – Love Will Never Do Without You (1989)
 Джанет Джаксън – Escapade (1990)
 Джанет Джаксън – Rhythm Nation (1989)
 Джанет Джаксън – Miss You Much (1989)
 Джийнет Лейди Дей – Come Let Me Love You (1982)
 Jeffrey Osborne – Room With A View (1986)
 Jennifer Holliday – No Frills Love (1985)
 Jermaine Jackson – I Think It's Love (1982)
 The Jets – Cross My Broken Heart (1987)
 Junk Yard Dog – Grab Them Cakes (1985)
 Karyn White – Romantic (1991)
 Katunga – El Negro No Puede (1984)
 Keyna – Tell It To Me (1989)
 Ким Уайлд – You Came (1988)
 Laid Back – It's The Way You Do It (1985)
 Laid Back – I´m Hooked (1985)
 Laid Back – One Life (1985)
 Labelle-Patti Labelle, Nona Hendryx & Sarah Dash- Turn it Out
 The Latin Rascals – Don't Let Me Be Misunderstood (1988)
 Level 42 – Lessons In Love (1987)
 Level 42 – Something About You (1985)
 Level 42 – World Machine (1985)
 Leroy Burgess – Heartbreaker (1983)
 Leroy Burgess – Stranger (1983)♣
 Линда Тейлър – You And Me Just Started (1982)
 Лайнъл Ричи – Love Will Conquer All (1989)
 Lisa Lisa and Cult Jam – I Wonder If I Take You Home (1985)
 Lisa Stansfield – This Is the Right Time (1989)
 Loleatta Holloway – Love Sensation (1983)
 Loleatta Holloway – Crash Goes Love (1986)
 Louie Louie – Sittin' In The Lap Of Luxury (1990)
 Love and Money – Candy Bar Express (1986)
 Luther Vandross – Power of Love/Love Power (1991)
 Мадона – True Blue (1987)
 Мадона – Into the Groove (1985)
 Мадона – Causing a Commotion (1987)
 Мадона – Like a Prayer (1989)
 Мадона – Express Yourself (1989)
 Мадона – Keep it Together (1990)
 Мадона – Vogue (1990)
 Мадона – Justify My Love (1990)
 Мадона – Erotica (1992)
 Мадона – Deeper and Deeper (1992)
 Мадона – Bad Girl (1993)
 Мадона – Fever (1993)
 Мадона – Rain (1993)
 Мадона – This Used to Be my Playground (1992)
 Mahogany – Ride On The Rhythm (1983)
 Марая Кери – Someday (1991)
 Марая Кери – There's Got to Be a Way (1991)
 Ем Си Хамър – Pray (1990)
 Металика – Enter Sandman (1991)
 Маями Саунд Машин – Bad Boy (1986)
 Майкъл Макдоналд – All We Got (It's Not Enough, Never Enough) (1990)
 Mico Wave – Star Search (1987)
 Mike & Brenda Sutton – Don't Let Go Of Me (Grip My Hips & Move Me) (1982)
 Mitsou – Bye Bye Mon Cowboy (1988)
 Морис Дей – Are You Ready (1988)
 Натали Кол – I Live For Your Love (1987)
 Натали Кол – The Urge To Merge (1987)
 Нарада – Divine Emotions (1988)
 Ню Ордър — Bizarre Love Triangle (1986)
 Ню Ордър – True Faith (1987)
 Nia Peeples – Street Of Dreams (1991)
 Nia Peeples – Trouble (1988)
 Nick Kamen – Each Time You Break My Heart (1986)
 Nick Scotti – Get Over (1993)
 The Nick Straker Band – A Little Bit Of Jazz (1982)
 Nu Shooz – Point of No Return (1986)
 Nu Shooz – Lost Your Number (1986)
 Nu Shooz – Don't Let Me Be The One (1986)
 NV – It's Alright (1983)
 NV – Let Me Do You (1984)
 Оливия Нютън-Джон – The Rumour (1988)
 Пол Маккартни – Ou Est Le Soleil?
 Пола Абдул – Knocked Out (1988)
 Пола Абдул – Forever Your Girl (1989)
 Пола Абдул – Opposites Attract (1990)
 Paul Ledakis – Tattoo In On Me (1990)
 Pebbles aka Perri "Pebbles" Reid – Giving You the Benefit
 Фил Колинс – Hang in Long Enough (1990)
 Пет Шоп Бойс – West End Girls (1985)
 Пет Шоп Бойс – Opportunities (Let's Make Lots of Money) (1986)
 Пет Шоп Бойс – Love Comes Quickly (1986)
 Пет Шоп Бойс – What Have I Done To Deserve This? (1987)
 Пет Шоп Бойс – Always on My Mind (1988)
 Пет Шоп Бойс – Heart (1988)
 Пет Шоп Бойс – Left to My Own Devices (1988)
 Пет Шоп Бойс – Was That What It Was? (1986)
 Пет Шоп Бойс – You Know Where You Went Wrong (1987)
 Пет Шоп Бойс – I Want To Wake Up (1987)
 Филис Нелсън – I Like You (1989)
 Пия Задора – Dance Out Of My Head (1988)
 Пиер – Just Right (1984)
 Пайлът – You Are The One (1984)
 Пойнтър Систърс – Friends' Advice (Don't Take It) (1990)
 Пойнтър Систърс – Gold Mine (1986)
 Прити Пойзън – Nighttime (1988)
 Принс – Hot Thing (1987)
 Принс – Glam Slam (1988)
 Рафаел Камерън – Desires (1982)
 Ramsey Lewis – This Ain't No Fantasy (1985)
 Raw Silk – Do It To The Music (1983)
 Рафага – Aquel Amor (1999)
 Red Head Kingpin And The FBI – Get It Together (1991)
 Роби – Bored & Beautiful (1984)
 Роби – Killer Instinct (1985)
 Роби – One Night In Bangkok (1984)
 Rockers Revenge – Walking On Sunshine (1987)
 Run-D.M.C. – It's Tricky (1987)
 Run D.M.C. – Ghostbusters (1989)
 The Salsoul Orchestra – Ooh, I Love It (Love Break) (1983)
 The Salsoul Orchestra – Seconds (1982)
 S-xpress – Hey Music Lover (1988)
 Сийл – The Beginning (1991)
 Сикрет Уепън – Must Be The Music (1982)
 Шекспирс Систър – Break My Heart (1988)
 Шарън Ред – Can You Handle It (1982)
 Sheena Easton – Eternity (1987)
 Shirley Lewis – You Can't Hide (1989)
 Siedah Garrett – K.I.S.S.I.N.G. (1988)
 Sinnamon – Thin Line (1984)
 Sinnamon – He's Gonna Take You Home (1982)
 Sinnamon – Thanks To You (1982)
 Sister Sledge – Here To Stay (1986)
 Skyy – Call Me (1982)
 Skyy – Let Love Shine (1982)
 Skyy – Let's Celebrate (1982)
 Skyy – Show Me The Way (1987)
 Slade – Slam The Hammer Down (1984)
 Slay Cabell – Feelin' Fine (1982)
 The Springsteen Brothers – She's Fine (1984)
 Steve Shelto – Don't You Give Your Love Away (1983)
 Stewart Copeland – Love Lessons (1987)
 The Strangers – Step Out Of My Dream (1983)
 The Strikers – Body Music (1982)
 Surface – Falling In Love (1982)
 Тейлър Дейн – I'll Wait (1993)
 Тейлър Дейн – Say A Prayer (1995)
 Технотроник – Techno Medley (1990)
 Терънс Тренд Дарби – Dance Little Sister (1987)
 Терънс Тренд Дарби – If You Let Me Stay (1987)
 Terry Lewis – Can You Feel It (1984)
 Third World – One To One (1985)
 Third World – Sense Of Purpose (1985)
 Томпсън Туинс – In the Name of Love (1988)
 Томпсън Туинс – Sugar Daddy (1989)
 Таймекс Сошъл Клъб – Rumors (1986)
 Таймекс Сошъл Клъб – Thinkin´ About Ya (1986)
 Тина Търнър – Foreign Affair (1989)
 TKA – I Won't Give Up On You (1989)
 Тони Лий – Reach Up (1986)
 Трейси Спенсър – This Time Make It Funky (1990)
 2 Брейв – After Midnight (1989)
 Ънлимитед Тъч – Reach Out (Everlasting Lover) (1984)
 Ънлимитед Тъч – Searching To Find The One (1982)
 Юник – You Make Me Feel So Good (1984)
 Вон & Бъч Дайо Мейсън – Party On The Corner (1983)
 Вон & Бъч Дайо Мейсън – You Can Do It (1982)
 Вижуъл – The Music Got Me (1985)
 The Wally Jump Jr. & The Criminal Element – Don't Push Your Lock (1986)
 The Wally Jump Jr. & The Criminal Element – Jump Back (1986)
 Wang Chung – Let's Go! (1986)
 Уарп 9 – Light Years Away (1983)
 Уийкс & Ко. – Going Out Of My Dream (1983)
 Уийкс & Ко. – Good To The Last Drop (1983)
 Уийкс & Ко. – If You're Looking For Fun (1983)
 Уийкс & Ко. – Knock, Knock (1983)
 Уийкс & Ко. – Rock Candy (1983)
 Уийкс & Ко. – Rockin´It In The Pocket (1983)
 Уийкс & Ко. – Rock Your World (1983)
 Уийкс & Ко. – Tunnel Of Love (1983)
 Уийкс & Ко. – Your Next Door Neighbor (1983)
 Уайлд Парти – No One Knows (1987)
 Уил ту Пауър – Fading Away (1988)
 The Wrestlers – Land of a Thousand Dances?!!? (1985)
 Уитни Хюстън – So Emotional (1987)
 Уитни Хюстън – I Belong To You (1991)

Избрани албуми и друга продукция 
 Cathy Dennis – Everybody Move (To The Mixes) (1991)
 Cathy Dennis – Into the Skyline (1992)
 Cathy Dennis – The Irresistible Cathy Dennis (2000)
 Gary Barlow — „Love Won't Wait“ (1997)
 Labelle – „Turn It Out“ (1995)
 Мадона — The Immaculate Collection (1990)
 Мадона – Erotica (1992)
 Мадона – GHV2 (2001)
 Pet Shop Boys — „You Know Where You Went Wrong“ (from b-side of „It's a Sin“ single) (1987)
 Pet Shop Boys – „I Want to Wake Up“ (from Actually album) (1987)
 Pet Shop Boys – „Heart“ (appears on Actually/Further Listening) (2001)
 Taylor Dayne — Soul Dancing (1993)
 Taylor Dayne – Greatest Hits (1995)
 Taylor Dayne – Dance Diva: Remixes & Rarities (2005)

Външни препратки 
 Discography, media appearance & more (Discoradio 1979-1989) 
 Large discography at ShepPettibone.com
 Early career credits 
 Extensive Early Career Discography
 Shep's Club Paradise in Asbury Park, New Jersey
 Shep's Empress Hotel in Asbury Park, New Jersey

Американски диджеи
Американски музикални продуценти
Американски музиканти